Brenner Eisenbahn steht für:

 Brennerbahn, die Eisenbahnstrecke über den Brennerpass (Österreich/Italien)
 Brenner Eisenbahngesellschaft (Brenner Eisenbahn GmbH, BEG), Errichter der nördlichen Zulaufstrecke für den Brennerbasistunnel